Bixley (Norfolk), plaats in het Engelse graafschap Norfolk.
 Bixley (Suffolk), wijk in Ipswich, in het Engelse graafschap Suffolk.